Steinhögl ist der Name folgender Orte:

 Steinhögl (Anger), Ortsteil von Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Steinhögl (Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern